MXG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marlborough, Massachusetts (Stati Uniti)
 mxg – codice ISO 639-3 della lingua mbangala